Lajtos Nóra (1977) debreceni irodalomtörténész, költő
 Lajtos Nóra (1985) debreceni kézilabdázó